Фернанадо Гомес Коломер (; родился 11 сентября 1965 года в Валенсии, Испания) — испанский футболист, атакующий полузащитник. Известен по выступлениям за «Валенсию» и сборную Испании. Участник чемпионата мира 1990 в Италии.

Клубная карьера 
Фернандо — воспитанник клуба «Валенсия» из своего родного города. 15 января 1984 года в матче против «Вальядолида» он дебютировал за команду. В сезоне 1986/1987 Гомес помог клубу выйти в элиту. В 1989 году он был признан футболистом года в Испании по версии журнала Don Balon. Фернандо дважды помогал «Валенсии» завоевать серебряные медали Ла Лиги, а также был капитаном команды. В составе «летучих мышей» он провёл 15 сезонов и стал одним из рекордсменов клуба по количеству забитых мячей, забив 142 гола во всех соревнованиях.

Летом 1998 года Гомес перешёл в английский «Вулверхэмптон Уондерерс». Он покинул «волков» по окончании сезона, вернувшись на родину в клуб «Кастельон». По окончании года Гомес завершил карьеру футболиста в возрасте 35 лет.

Международная карьера 
В 1985 году Фернандо в составе молодёжной сборной Испании завоевал серебряные медали на молодёжном чемпионате мира в СССР.

15 сентября 1989 года в матче отборочного турнира чемпионата мира 1990 против сборной Венгрии Гомес дебютировал за сборную Испании. В этой же встрече он забил свой дебютный гол за национальную команду. В 1990 году Фернандо попал в заявку сборной на участие в Чемпионате мира в Италии. На турнире он принял участие во встрече против сборной Южной Кореи.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Достижения

Клубные 
  Валенсия
  Победитель Сегунды (1): 1986/87
  Вице-чемпионат Кубка Испании: 1994/95

Международные

 Испания (до 21)
  Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд — 1985

Индивидуальные

 Футболист года в Испании — 1989

Примечания

Ссылки 
 
 BDFutbol profile
 National team data
 Stats and bio at CiberChe
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Вулверхэмптон Уондерерс»
Игроки ФК «Кастельон»